

Меллінген (Німеччина) — громада, федеральна земля Тюрингія

Меллінген — місто в кантоні Ааргау